Avram est une des formes du prénom Abraham.

Patronyme
 Alexandru Avram (* 1991), footballeur roumain
 Ana-Maria Avram (1961-2017), compositrice roumaine
 Andrei Avram
 Arina Avram (* 1961), journaliste et écrivain roumaine
 Aurora Eleonora Avram (* 1967), chanteuse roumaine
 Ben Avram (* 1941), historien israélien
 Carmen Avram (* 1966), femme politique roumaine
 Chris Avram
 Constantin Avram (1911–1987), ingénieur roumain
 Costel Avram (* ?), homme politique roumain
 Cristea Avram (1931–1989), acteur roumain
 Dan Avram (* 1953), homme politique roumain
 Daniel Avram (* ?), chanteur roumain
 Dumitru Avram (* 1946), homme politique roumain
 Gérard Avran (1927-2014), français déporté à Auschwitz, survivant qui témoigne sur la Shoah
 George Paul Avram (* 1940), acteur roumain
 Gheorghe Avram (* ?), homme politique roumain
 Henriette Avram (1919–2006), scientifique américaine
 Herbert Avram (1913–2006), joueur d'échecs américain
 Marcel Avram, producteur 
 Mioara Avram (1932–2004), linguiste roumaine
 Ovidiu Avram (1953-), peintre surréaliste roumain
 Sorin Avram (1943–2015), footballeur américain
 Vasile Avram (* 1940), écrivain roumain

 Maître Avram, un sculpteur et fondeur qui a travaillé à la Cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod.

Prénom 
 Avram Bunaciu
 Avram Hershko, chercheur israélien en biochimie et en biologie
 Avram Iancu
 Avram Glazer
 Avram Davidson
 Avram Petronijević
 Noam Chomsky ou Avram Noam Chomsky

Toponymes 
 Le Grand Duché d'Avram (Grand Duchy of Avram) est une micronation fondée durant les années 1980, par le Tasmanien John Charlton Rudge.

Voir aussi
Avraam
Avran
Prénom serbe
Patronyme juif